John Palmer (reżyser)
 John Palmer (muzyk)
 John Palmer (scenarzysta)
 John Palmer (pisarz)
 John Palmer (krykiecista)
 John M. Palmer
 John Palmer (1742–1818) – polityk i inicjator nowoczesnej poczty